В статье приведён известный перечень памятников, монументов и мемориалов на территории Республики Армения, посвящённых памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войны и памяти победы в войне.

Арагацотнская область

Араратская область

Армавирская область

Вайоцдзорская область

Гехаркуникская область

Котайкская область

Лорийская область

Сюникская область

Тавушская область

Ширакская область

Ереван

См. также 
 Армения в Великой Отечественной войне

Литература 
 
 
 

Списки зданий и сооружений Армении‎
Памятники Великой Отечественной войны в Армении